Árkos () község Kovászna megyében, Erdélyben, Romániában. 2004-ben alakult az addig Sepsikőröspatakhoz tartozó Árkos, Bedőháza és Pincehely falvakból.

Népessége 
A 2002-es népszámláláskor Árkos község még nem létezett; a megfelelő falvak népessége összesen  volt, míg a 2011-es népszámlálás szerint  lakott a község területén. 2011-ben a következő volt a nemzetiségi megoszlás:  (%) magyar,  (%) román,  cigány, míg  (%) ismeretlen nemzetiségű. Felekezeti szempontból a népesség összetétele a következő volt:  (%) unitárius,  (%) református,  (%) római katolikus,  (%) ortodox,  (%) hetednapi adventista, 4–4 fő (%) lutheránus illetve  jehovista,  (%) egyéb felekezetű,  (%) vallás nélküli és  (%) ismeretlen felekezetű.

Jegyzetek

Források 
 

Kovászna megye községei